Агреда () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Агреда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Агреда, Себастьян (1795—1875) — боливийский политический деятель, национальный герой Боливии.
 Агреда, Федерико (более известен как Zardonic; род. 1985) — венесуэльский диджей и музыкант.

Составные названия 
 Куэва-де-Агреда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Тьерра-де-Агреда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.